Con il nome di San Davide sono identificati diversi Santi e Beati:

 Davide, re e profeta, celebrato come santo il 29 dicembre
 San Davide di Salonicco (†540), eremita originario della Mesopotamia le cui reliquie sono custodite nella città di Pavia, festeggiato il 26 giugno
 San Davide di Muscovia o Gleb, fratello di San Romano di Moscovia o Boris, e figlio di San Vladimiro
 San Davide di Svezia o San Davide di Västerås (†1082?), monaco cluniacense e vescovo inglese, evangelizzatore della Svezia, commemorato il 15 luglio
 San Davide III il Restauratore o il Costruttore (†1130), Re di Georgia, festeggiato il 1º gennaio e anche dalla Chiesa ortodossa il 28 e 29 marzo
 San Davide I, re di Scozia (†1153), ricordato l'11 gennaio e il 24 maggio
 San Davide Enrico Lewis (†1679), sacerdote gesuita e martire a Usk, festeggiato il 27 agosto
 San Davide Galvan Bermudez (†1915), martire messicano, commemorato il 30 gennaio.
 San Davide di Menevia o San Davide del Galles (†587), vescovo e patrono del Galles, festeggiato il 1º marzo.
 San Davide Roldan Lara (†1926), martire messicano, festeggiato il 15 agosto
 San Davide Uribe Velasco (†1927), martire messicano, festeggiato il 12 aprile

 Beato Davide di Himmerod (†1179), monaco cistercense fiorentino, ricordato l'11 dicembre
 Beato Davide Gonson (†1541), martire, commemorato il 12 luglio
 Beato Davide Okelo (†1918), catechista e martire ugandese, ricordato il 18 settembre
 Beato Davide Carlos (†1936), Fratello Scolopio, martire fucilato presso la città di Peralta (Spagna), commemorato il 29 luglio
San Davide di Lucca, il suo onomastico è il 2 luglio
San Davide da Cordignano, il suo onomastico è il 13 febbraio.